Флорина — місто у Греції, столиця ному Флорина.
 Флорина — ном у Греції, розташований в периферії Західна Македонія.

Див. також 
 Флорінда